Каспаров Андрій Рафаїлович (* 1966) — вірмено-американський піаніст, композитор, і професор.
 Каспаров Ашот Джумшудович (1909—1993) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Каспаров Гаррі Кімович (* 1963) — радянський та російський шахіст, тринадцятий чемпіон світу з шахів, шаховий літератор і політик. Міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон СРСР (1981, 1988), чемпіон Росії (2004).
 Каспаров Геворг Володимирович (* 1980) — вірменський футболіст, воротар. Гравець національної збірної з футболу.
 Каспаров Олександр Аванесович — головний тренер штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Каспаров Олександр Ісакович (* 1931) — радянський працівник будівельної галузі, Герой Соціалістичної Праці.
 Каспаров Сергій Володимирович (* 1968) — білоруський шахіст, гросмейстер. До 1996 року виступав під прізвищем Кеворкянц.
 Каспаров Юрій Сергійович (* 1955) — російський композитор, музичний педагог, професор.

Примітки